La Coppa del Re 2020 è l'84ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime sette classificate al termine del girone di andata della Liga ACB 2019-2020, più l'Unicaja Malaga che partecipa come squadra ospitante. 

Real Madrid
Barcelona
Casademont Zaragoza
Iberostar Tenerife

RETAbet Bilbao Basket
Valencia Basket
MoraBanc Andorra
Unicaja Málaga

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2019-2020
Supercoppa spagnola 2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Malaga